Рубан Богдан Ростиславович -  український театральний та телеактор.

Біографія
Народився 7 січня 1993 у Запоріжжі .
У 2015 Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого за фахом «Актор театру та кіно». Майстерня Богдана Бенюка.

З дитинства займався спортивно-бальними танцями. Є артистом Freedom Ballet під керівництвом Олени Коляденко.

Майстер спорту з бально-спортивних танців.

Призи та нагороди: 
Лауреат 1-го ступеня Всеукраїнського конкурсу читців ім. Т.Г.Шевченка (2014).

Гран-прі на конкурсі читців ім. І.Франка (2013).

Вибрана фільмографія 

 Слід (2020), серіал 
 Вільні гроші (2019),  серіал
 Родинні зв'язки 2 (2019), серіал
 #Selfieparty (2016), фільм

Примітки